Serex steht für:

 René Serex (1922–2011), Schweizer Diplomat
 Serologische Identifikation von Antigenen durch Rekombinantes Expressionsklonieren, molekularbiologisches Verfahren zur Identifizierung von Antigenen, siehe SEREX